Об'єкти NGC
Змієносець (сузір'я)
 
Пекулярні галактики
Галактики